Делі Вальдес () — іспаномовне прізвище.

Відомі носії:

 Хорхе Делі Вальдес (1967) — панамський футболіст, брат-близнюк Хуліо та молодший брат Армандо
 Хуліо Делі Вальдес (1967) — панамський футболіст, брат-близнюк Хорхе та молодший брат Армандо
 Армандо Делі Вальдес (1964—2004) — панамський футболіст, старший брат Хорхе та Хуліо

Сторінки зі списками однофамільців-тезок